Bary bzw. de Bary ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Bary (1873–1926), deutscher Opernsänger und Neurologe
 Ali Bary (* 1979), jemenitischer Fußballschiedsrichter
 Amy-Cathérine de Bary (* 1944), Schweizer Dressurreiterin
 Anton de Bary (1831–1888), deutscher Naturwissenschaftler, Mediziner, Mykologe und Botaniker
 August de Bary (1874–1954), deutscher Arzt und Kommunalpolitiker
 August Theodor de Bary (1802–1873), Frankfurter Bankier und Politiker
 Eduard Robert Bary (1813–1875), deutscher Porträt- und Historienmaler
 Emil Burckhardt-De Bary (1853–1905), Schweizer Urologe
 Erwin von Bary (1846–1877), deutscher Afrikareisender
 Erica de Bary (1907–2007), deutsche Schriftstellerin
 Jacob Carl de Bary (1795–1878), deutscher Bankier und Politiker
 Philipp Jacob de Bary (1801–1858), deutscher Handelsmann und Politiker
 Jakob Erckrath de Bary (1864–1938), deutscher Fechter
 Jenny von Bary-Doussin (1874–1922), deutsche Bildhauerin
 Johann Carl Ziegler-de Bary (1798–1847), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Johann Christian Günther-de Bary (1797–1880), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Heinrich de Bary(-Gontard) (1803–1872), deutscher Bankier und Politiker
 Johann Jacob de Bary (1840–1915), Geheimer Sanitätsrat und erster medizinischer Leiter des Carolinum (Frankfurt), Vater von August de Bary (siehe oben)
 Nicole Bary (* 1939), französische Übersetzerin, Herausgeberin und Kulturmittlerin deutschsprachiger Gegenwartsliteratur 
 Samuel de Bary-Jordis (1776–1853), deutscher Bankier und Politiker
 Tarik Abdel Bary (* 1961), ägyptischer Universitätsprofessor, Übersetzer, Terminologe und Autor
 William Theodore de Bary (1919–2017), US-amerikanischer Sinologe

De Bary bezeichnet zudem:
 De Bary (Buenos Aires), Ort in Argentinien

Siehe auch:
 Barye
 Barry
 Bari (Begriffsklärung)
 Barie
 Bary-Gletscher